Kira Kiríllovna Románova (en ruso: Ки́ра Кири́лловна Рома́нова; París, 9 de mayo de 1909-Saint-Briac-sur-Mer, 8 de septiembre de 1967) fue la segunda hija del gran duque Cirilo Vladímirovich de Rusia y de su esposa, la gran duquesa Victoria Fiódorovna, y la mujer del príncipe Luis Fernando de Prusia. Era un miembro de la dinastía Románov. A pesar de tener sangre azul tanto por parte paterna como materna, Kira no perteneció oficialmente a la dinastía hasta que el matrimonio de sus padres fue oficialmente reconocido por el zar Nicolás II de Rusia, y desde 1924 ostentó el título de gran duquesa de Rusia con el tratamiento de Alteza Imperial, y por su matrimonio el de princesa real de Prusia e imperial de Alemania.

Biografía

Infancia
Kira era la hija segundogénita del gran duque de Rusia, Cirilo Románov, y de Victoria Melita, princesa del Reino Unido; su madre había estado casada anteriormente con el gran duque Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, de quien se había divorciado, causando gran escándalo en la familia.

El divorcio de su madre, y el hecho de que Victoria Melita y Cirilo fuesen primos carnales (pues ambos eran nietos del zar Alejandro II de Rusia), forzó a Nicolás II y a su esposa a desaprobar el romance entre los dos primos. Sabiendo que el emperador jamás daría su consentimiento para que pudiesen casarse, Cirilo y Victoria Melita se escaparon a Tegernsee (Baviera), donde contrajeron matrimonio en secreto el 8 de octubre de 1905. Cuando el zar de Rusia fue informado de la unión, le retiró a Cirilo todos sus privilegios como miembro de la dinastía. No sería hasta años más tarde cuando Nicolás II permitiría a su primo y a su familia que se instalasen en Rusia, y todos sus honores y privilegios les fueron debidamente restituidos. Para entonces, Cirilo y Victoria Melita (ahora Victoria Fiódorovna) habían tenido dos hijas en el exilio, María y Kira.

La Revolución de 1917
 
Los padres de Kira se vieron obligados a abandonar Rusia, con la autorización del gobierno provisional, tras el estallido de la Revolución de Febrero en 1917. A su paso por Finlandia, la gran duquesa Victoria Fiódorovna dio a luz a un hijo varón, que fue bautizado con el nombre de Vladimiro. La familia se instaló finalmente en Francia, en la ciudad de Saint-Briac-sur-Mer. Con el asesinato del zar y de su familia (incluyendo su único hermano, el gran duque Miguel), Cirilo se proclamó a sí mismo zar y dio a sus hijos el rango de grandes duques. 

Durante su adolescencia, Kira frecuentó a sus primos en las diferentes cortes reales reinantes, principalmente la británica. Se mostró interesada por Alfonso, príncipe de Asturias, hijo del rey Alfonso XIII de España, pero aquel no la correspondió. Se enamoró luego de un noble rumano, el príncipe Constantino Soutzo, pero su primo, el rey Carlos II de Rumania, le negó el permiso matrimonial por razones políticas. Finalmente contrajo matrimonio el 4 de mayo de 1934 con el príncipe Luis Fernando de Prusia, y se instaló con él en Alemania, donde vivieron durante la Segunda Guerra Mundial.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 4 de mayo de 1938, en Potsdam, con su sobrino, el príncipe Luis Fernando de Prusia (1907-1994), hijo de Guillermo de Prusia y de Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin. De esta unión nacieron:

 Federico Guillermo (1939-2015), casado en 1969 con Waltraud Freytag (1940-), y divorciado en 1976; tuvieron un hijo. En 1976, se casó nuevamente con Ehrengard von Reden (1943-), con quien tiene tres hijos. El matrimonio morganático de su primer hijo, por el cual él tuvo que renunciar a sus derechos de sucesión, decepcionó mucho a la gran duquesa Kira.
 Miguel (1940-2014), casado en 1963 con Jutta Jorn (1943-), y divorciado en 1982; tuvieron dos hijos. En 1982, se casó nuevamente con Brigitte von Dalliwitz (1939-).
 María Cecilia (1942-), casada con el duque Federico Augusto de Oldemburgo (1936-), y divorciados en 1989; tuvieron cuatro hijos.
 Kira (1943-2004), casada en 1973 con Thomas Liespsner (1945-), y divorciados en 1984; tuvieron un hijo.
 Luis Fernando (1944-1977), casado en 1975 con la condesa Donata Emma de Castell-Rüdenhausen (1950-2015); tuvieron dos hijos, de los cuales Jorge Federico de Prusia (1976-) es el actual jefe de la casa imperial alemana. 
 Cristián Segismundo (1946-), casado en 1984 con la condesa Nina von Reventlow (1954-); tienen dos hijos. 
 Xenia (1949-1992), casada en 1973 con Per-Edward Lithander (1945-) y divorciados en 1978; tuvieron dos hijos.

Años de posguerra
Después de la guerra, fue llamada a declarar en el proceso de los Románov contra Anna Anderson, la supuesta gran duquesa Anastasia, hija de Nicolás II. Kira mantuvo una entrevista con ella pero no se convenció de su identidad. Según Kira, Anna era un horrible personaje y bastante vulgar, que no sabía hablar en inglés, el idioma de comunicación entre los Románov de su generación antes de abandonar Rusia.

Problemas de salud y muerte
Kira Kiríllovna cuidaba poco su salud: a los cincuenta años sufría de hipertensión arterial y de obesidad. En septiembre de 1967, durante una visita a su familia en Saint-Briac-sur-Mer, consumió excesivo azúcar con el café, exclamando: «Que a Dios no moleste, yo como lo que sea y estoy en buena salud». Esa misma noche fue víctima de una crisis cardíaca y murió el 8 de septiembre de 1967, a los 58 años de edad.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 9 de mayo de 1909-8 de agosto de 1922: Su Alteza la princesa Kira Kiríllovna de Rusia.
 8 de agosto de 1922-21 de octubre de 1938: Su Alteza Imperial la gran duquesa Kira Kiríllovna de Rusia.
 21 de octubre de 1938-20 de julio de 1951: Su Alteza Imperial y Real la princesa Kira de Prusia, gran duquesa de Rusia.
 20 de julio de 1951-8 de septiembre de 1967: Su Alteza Imperial y Real la princesa consorte de Prusia, gran duquesa de Rusia.

Distinciones honoríficas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina. ()
  Dama de la Orden de Luisa. ()

Ancestros

Referencias 
 

Romanov
Nobles de Rusia del siglo XX
Princesas de Prusia por matrimonio
Fallecidos por diabetes
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en París
Kira Romanova
Princesas de Alemania del siglo XX